Мюрисеп (Мюрисепп) — эстонская фамилия. Известные носители:

 Мюрисеп, Алексей Александрович (1902—1970) — советский эстонский государственный деятель, председатель Совета Министров Эстонской ССР (1951—1961), председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1961—1970).
 Мюрисеп, Василий Александрович (1910—1995) — Герой Социалистического Труда.